Hrvatski otoci:
 Školjić Veli (Krk), u uvali Soline, zaljevu na istočnoj obali otoka Krka
 Veliki Školj (Klek) ili Veliki Školjić, uz zapadnu (vanjsku) obalu poluotoka Kleka, oko njega se spore BiH i Hrvatska
 Veli Školjić (Vrgada), kod otoka Vrgade